Attilio Valobra – calciatore italiano
 Enrico Valobra – imprenditore e antifascista italiano
 Ferruccio Valobra – partigiano e antifascista italiano
 Lelio Vittorio Valobra – avvocato e antifascista italiano
 Sansone Valobra – chimico italiano